Бритиш гран при 2018. одржан је 18. августа 2018. године на Александар Стадиону у Бирмингему (Уједињено Краљевство). Ово је дванаести од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2018.

Значајнији детаљи такмичења

Сатница

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама 
,

Мушкарци

100 м 
Такмичари су били подељени у две групе. У финале су се пласирали по 3 из сваке групе (КВ) и троје на основу постигнутог резултата (кв).

100 м (1) 
Такмичење је одржано 18. августа 2018. године у 13:42.

Ветар +0,1 м/с

100 м (2) 
Такмичење је одржано 18. августа 2018. године у 13:52.

Ветар +0,9 м/с

 100 м (Ф) 
Такмичење је одржано 18. августа 2018. године у 15:53.

Ветар -0,5 м/с

400 м 
Такмичење је одржано 18. августа 2018. године у 14:13.

800 м 
Такмичење је одржано 18. августа 2018. године у 15:34.

110 м препоне 
Такмичари су били подељени у две групе. У финале су се пласирали по 3 из сваке групе (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв).

110 м (1) препоне 
Такмичење је одржано 18. августа 2018. године у 13:03.

Ветар -1,2 м/с

110 м (2) препоне 
Такмичење је одржано 18. августа 2018. године у 13:13.

Ветар -0,6 м/с

 110 м (Ф) препоне 
Такмичење је одржано 18. августа 2018. године у 15:06.

Ветар +1,3 м/с

3.000 м препреке 
Такмичење је одржано 18. августа 2018. године у 14:33.

Скок увис 
Такмичење је одржано 18. августа 2018. године у 14:18.

Бацање копља 
Такмичење је одржано 18. августа 2018. године у 14:45.

Жене

200 м 
Такмичење је одржано 18. августа 2018. године у 15:44.

Ветар +0,4 м/с

1.500 м 
Такмичење је одржано 18. августа 2018. године у 14:22.

3.000 м 
Такмичење је одржано 18. августа 2018. године у 14:49.

400 м препоне 
Такмичење је одржано 18. августа 2018. године у 14:03.

Скок мотком 
Такмичење је одржано 18. августа 2018. године у 13:00.

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 18. августа 2018. године у 14:52.

Бацање кугле 
Такмичење је одржано 18. августа 2018. године у 13:47.

Остале дисциплине

Мушкарци

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 18. августа 2018. године у 13:19.

Жене

1.000 м 
Такмичење је одржано 18. августа 2018. године у 15:24.

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења - сајт ИААФ
 Освојени бодови после 12. митинга

Бритиш гран при
ИААФ Дијамантска лига 2018.